Харденбург () — многозначный немецкий термин.

Топоним 
 Харденбург — руины средневекового замка в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Персоналии 
  (1886–1942) — американский инженер.